Криспина (Crispina) е име на:

 Лаберия Хостилия Криспина, съпруга на Гай Брутий Презенс и баба на бъдещата императрица Брутия Криспина
 Брутия Криспина, Августа, императрица, съпруга на император Комод
 Света Криспина († 5 декември 304 г.), от Нумидия